Il singolare del Virginia Slims of Florida 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Gabriela Sabatini era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Terry Phelps.

Steffi Graf ha battuto in finale 4–6, 6–2, 6–3 Chris Evert.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Virginia Slims of Florida 1989